L'Oller (Castellterçol)
 L'Oller (Collsuspina), conjunt d'edificis a Collsuspina (Moianès) 
 l'Oller (Manresa), mas a mig camí dels nuclis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa (al Bages) 
 Molí de l'Oller, molí el sector nord al terme municipal de Castellterçol, a la comarca del Moianès
 Torrent de l'Oller (l'Abella)
 Turó de l'Oller, muntanya al municipi de Sant Iscle de Vallalta, a la comarca del Maresme